Bernardino Freire de Andrade (morto em 1716) foi um mestre-de-campo, distinto soldado e herói militar. Foi o pai do herói militar 1º conde de Bobadela.

Seu irmão era homônimo do filho, e um pouco menos célebre, Gomes Freire de Andrade, 1.º Conde de Bobadela, que reprimiu a revolta de Beckman no Maranhão em 1685.

Governador militar de Portalegre e de Peniche, quando assistiu às côrtes de 1668.  Outro livro faz dele «Guarda-Mor de São Tomé e Peniche, depois de Portelegre. Prisioneiro  e sujeito de culpa de que se justificou por sentença publicada, tendo procedido bem."

Moço fidalgo com exercício no Paço, fidalgo escudeiro por alvará de 16 de janeiro de 1681, do Conselho do rei D. Pedro II de Portugal, vogal no Conselho Ultramarino, capitão-general e governador da ilha de São Tomé,  sargento-mor de batalha. 

Mestre-de-campo em exercício no reino do do Algarve e província do Alentejo. Teve mercê da capitania da fortaleza de Chaul que pertenceu ao sogro, por renuncia da cunhada D. Luisa Clara de Menezes: carta de 2 de março de 1697. 

Com distinção nas guerras contra Filipe V e Carlos III. 

Casou com D.  Joana Vicência de Meneses, filha de Ambrosio Pereira de Berredo e Castro, fidalgo da Casa Real, do conselho do rei D. Pedro II, governador e capitão-general da ilha de São Tomé, (noutro, guarda-mor de São Tomé) e capitão da fortaleza d Chaul, morgado de Peixinhos; e de D Maria Lobo da Silveira, filha de André Mendes Lobo, rico lavrador de Borba, pagador do exército do Alentejo, e de D. Leonor da Silveira.

Condados de Portugal
Capitães-generais de Portugal